

Patronyme 

 Auguste Donny (1851-XX siècle), un skipper français ;
 Jacqueline Donny (1927-2021), une femme française, élue Miss Paris 1947, puis Miss France 1948 et Miss Europe 1948 ;
 Randy Donny (1968-), un journaliste malgache.

Prénom